Новый Посёлок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новый Посёлок — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Новый Посёлок — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Новый Посёлок — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Новый Посёлок — посёлок в Кондопожском районе Карелии.
 Новый Посёлок — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Новый Посёлок — посёлок в Зарайском районе Московской области.
 Новый Посёлок — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Новый Посёлок — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Новый Посёлок — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Новый Посёлок — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Новый Посёлок — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Новый Посёлок — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Новый Посёлок — посёлок в Высокогорском районе Татарстана.
 Новый Посёлок — деревня в Рыбинском районе Ярославской области, Назаровское сельское поселение.
 Новый Посёлок — деревня в Рыбинском районе Ярославской области, Судоверфское сельское поселение.
 Новый Посёлок — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Новый Посёлок — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.